Сергей Григорьевич Сурело (; 30 января 1971, Киев, Украинская ССР, СССР) — советский и украинский футболист, полузащитник и защитник.

Биография 
Воспитанник школы киевского «Динамо». В 1989 году стал победителем юношеского турнир «Переправа» для игроков 15-18 лет. В том же году провёл первые официальные матчи в составе клуба «Нива» (Винница). Далее выступал за смоленскую «Искру». После распада СССР в 1992 году перешёл в российский «Динамо-Газовик», за который дебютировал 29 марта того же года в матче 1-го тура первого чемпионата России на выезде против камышинского «Текстильщика». Через полгода вернулся в Винницу. В 1993 году играл за киевский ЦСКА, в 1994 году начал сезон в тернопольской «Ниве», а продолжил выступая за китайский «Шэньян Дунбэй Люяо».

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки ФК «Нива» Винница
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК ЦСКА Киев
Игроки ФК «Нива» Тернополь
Игроки ФК «Гуанчжоу Сити»